Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Utah 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Stephanie Rehe che ha battuto in finale Camille Benjamin 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Rosalyn Fairbank (quarti di finale)
 Assente
 Dianne Balestrat (secondo turno)
 Lisa Bonder (secondo turno)

 Anne Minter (primo turno)
 Stephanie Rehe (campionessa)
 Mary-Lou Piatek (primo turno)
 Vicki Nelson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Utah 1985